Testículo de perro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Orchis mascula; 
 El nombre común de la planta Orchis morio; o
 El nombre común de la planta '''''Platanthera bifolia.